All the Right Moves (film), een Amerikaanse film uit 1983 van Michael Chapman
 All the Right Moves (single van OneRepublic), een single van de Amerikaanse poprockband OneRepublic
 All the Right Moves (single van Jennifer Warnes), een single van de Amerikaanse zangeres Jennifer Warnes